Tetracladium är ett släkte av svampar. Tetracladium ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Disksvampar
Tetracladium